Scramble, nom que rebé el motocròs al Regne Unit entre 1924 (any en què se celebrà el Southern Scott Scramble, primer antecedent d'aquest esport) i mitjan anys 60. Vegeu campionat britànic de motocròs#Scramble i Motocròs
 ACU Scramble Drivers' Star, nom que rebé el campionat britànic de motocròs entre 1951 i 1965
 TV Scrambles, nom amb en què es coneixien popularment al Regne Unit les retransmissions televisives de curses de motocròs en directe durant la dècada del 1960
 Hare scramble, modalitat de motociclisme on els participants han de completar un nombre establert de voltes per un traçat marcat a camp obert
 Desert scramble, modalitat de cursa de desert amb les mateixes característiques que el Hare scramble 
 Montesa Scrambler, nom que rebia la Montesa Impala Cross als EUA
 OSSA Scrambler, nom alternatiu que rebé inicialment l'OSSA Stiletto
 Scrambler (tipus de motocicleta), tipus de motocicleta de carretera que té una estètica que recorda a les de motocròs (n'és un exemple la Ducati Scrambler)